Dossou est un nom de famille notamment porté par :

 Aline Dossou Gbete (1990-), taekwondoïste française
 Amidou Dossou (1965-), sculpteur béninois
 Gilles Dossou-Gouin (1957-2016), écrivain béninois
 Honorine Dossou Naki (1946-), diplomate et femme politique gabonaise 
 Jodel Dossou (1992-), footballeur béninois
 Mathis Dossou-Yovo (2000-), joueur de basket-ball français 
 Myriam Dossou D'Almeida (1967-), femme politique togolaise 
 Robert Dossou (1939-), homme politique béninois
 Samuel Dossou-Aworet (1944-), homme d'affaires bénino-gabonais